BCC eller bcc kan syfta på:

 BCC-mottagare – någon som inte syns i brevhuvudet i e-post
 BBC – en kristalstruktur body-centered cubic, se Kristallstruktur
 BCC (butikskedja) – en nederländsk butikskedja för hemelektronik